Il male oscuro – romanzo del 1964 di Giuseppe Berto, vincitore del Premio Campiello 
 Il male oscuro – film del 1990 diretto da Mario Monicelli, tratto dal romanzo